

Лонгтаун — селище, штат Міссурі
 Лонгтаун — переписна місцевість, штат Оклахома